

Toponymie

Côte d'Ivoire 
 Yala (Vavoua) : ville dans la région du Haut-Sassandra ;

Kenya
 Marais de Yala : zone marécageuse au Kenya occidental ;
 Yala (rivière) : rivière de l'ouest du Kenya ;
 Yala (Kenya) : ville du Kenya ;
 St. Mary's School of Yala : école secondaire à Yala ;

Népal
 Pic Yala, un sommet de  ;

Nigeria
 Yala, une zone de gouvernement local

Sri Lanka 
 Parc national de Yala, parc national ;

Thaïlande 
 Province de Yala : province ;
 Yala : ville.

Patronyme 
 Yala Ibn Mohamed : était un chef militaire berbère.

Linguistique 
 Yala, langue idomoïde parlée au Nigeria.

Homophonie 
 IALA : International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authority,
 

Homonymie de toponyme